„Блекморс Найт“ () е англо-американска фолк рок група на легендарния китарист Ричи Блекмор (на „Дийп Пърпъл“ и „Рейнбоу“) и соловокалистката Кендис Найт, създадена през 1997 г.

Звученето на групата е предимно акустично и ренесансово.

Настоящи членове 
 Ричи Блекмор, китари
 Кендис Найт, вокали
 Бард Дейвид ъф Ларчмънт, клавишни
 Систръс ъф дъ Мун, беквокали
 Скуайър Малкълм ъф Лъмли, барабани
 Барън Сейнт Джеймс

Дискография

Shadow of the moon, албум, 1997 
 Shadow of the moon
 The clock ticks on
 Be mine tonight
 Play, minstrel, play
 Ocean gypsy
 Minstrel hall
 Magical world
 Writing on the wall
 Reaissance faire
 Memmingen
 No second chance
 Mond Tanz
 Spirit of the Sea
 Greensleeves
 Wish you were here

Under a violet moon, албум, 1999 
 Under a violet moon
 Castles and dreams
 Past time with good company
 Morning star
 Avalon
 Possum goes to Prague
 Wind in the Willows
 Gone with the wind
 Beyond the sunset
 March the Heroes home
 Spanish nights
 Catherine Howard's fate
 Fool's gold
 Durch den wald zum Bachhaus
 Now and then
 Self portrait

Fires at Midnight, албум, 2001 
 Written in the stars
 The times they are A-Changin
 I still remember
 Home again
 Crowning of the King
 Fayre Thee Well
 Fires at midnight
 Hanging tree
 The Storm
 Mid winter's night
 All because of you
 Waiting just for you
 Praetorius
 Benzai-Ten
 Village on the Sand
 Again someday

Ghost of a rose, албум, 2003 
 Way to Mandalay
 Three black crows
 Diamonds and rust
 Cartouche
 Queen for a day pt1
 Queen for a day
 Ivory tower
 Nur eine minute
 Ghost of a rose
 Mr.Peagram's Morris and Sword
 Loreley
 Where are we going from here
 Rainbow blues
 All for one
 Dandelion wine

The Village Lantern, албум, 2006 
 25 years
 Olde Village Lanterne
 I guess it doesn't matter anymore
 The Messenger
 World of Stone
 Faery queen
 St. Teresa
 Village dance(instrumental)
 Mond Tanz-Child in time
 Streets of London
 Just call my name
 Olde Mill Inn
 Windmills
 Street of Dream
 Once in a Garden

Winter Carols, албум, 2006 
 Hark The Herald Angels Sing / Come All Ye Faithful
 Saw Three Ships
 Winter (Basse Dance)
 Ding Dong Merrily On High
 Ma-O-Tzur
 Good King Wenceslas
 Lord Of The Dance / Simple Gifts
 We Three Kings
 Wish You Were Here
 Emmanuel
 Christmas Eve
 We Wish You A Merry Christmas

Dancer and the Moon албум, 2013 
 I Think It's Going To Rain Today
 Troika
 The Last Leaf
 Lady In Black
 Minstrels In The Hal
 The Temple Of The King
 Galliard
 The Ashgrove
 Somewhere Over The Sea
 The Moon Is Shining (Somewhere Over The Sea)
 The Spinner's Tale
 Carry On...Jon

Външни препратки 
 Официален сайт на групата

Американски фолк рок групи
Британски фолк рок групи